Ариёси () — японская фамилия:

 Ариёси, Митио (1935—2022) — японский профессиональный игрок в сёги, 9-й дан.
 Ариёси, Тюити (1974—1947) — японский политик.